

Dans les arts 

 Figaro, un personnage de comédie créé par Pierre de Beaumarchais qui apparait dans les pièces Le Barbier de Séville, Le Mariage de Figaro et La Mère coupable ;
 Le Mariage de Figaro, est une pièce de théâtre de Beaumarchais ;
 Les Noces de Figaro, titre d'un célèbre opéra de Mozart adapté de la pièce de théâtre de Beaumarchais ;
 Figaro, film muet français réalisé par Tony Lekain et Gaston Ravel, sorti en 1929
 La Folle Journée (le Mariage de Figaro) (1989) un long-métrage adapté de la pièce de théâtre  Pierre de Beaumarchais ;
 Figaro, un personnage de fiction, chat noir et blanc du menuisier Geppetto puis de Minnie dans les dessins animés de l'univers de Disney,
 Figaro et Cléo (1943), une série d’animation américaine des studios Disney,
 Figaro and Frankie (1947), une série d’animation américaine des studios Disney,
 Pluto et Figaro (1948), court-métrage d'animation américain des studios Disney ;
 Edgar Roni Figaro, (1994), un personnage du jeu vidéo Final Fantasy VI, développé par Square pour la console Super Nintendo ;
 Sabin Rene Figaro, (1994), un autre personnage frère jumeau du premier du jeu vidéo Final Fantasy VI ;
 MDR Figaro, une station de radio culturelle en Saxe-Anhalt, en Allemagne.

Presse 
 Le Figaro, quotidien national français ;
 Le Figaro illustré, ancien supplément de 1883 à 1911 ;
 Groupe Figaro, groupe de presse dont dépend le journal Le Figaro ;
 Société du Figaro, société éditrice du journal Le Figaro et des suppléments :
 Figaro Classifieds, société spécialisée dans les petites annonces sur internet,
 Le Figaro Économie, un cahier quotidien sur l'économie et le finances du journal Le Figaro,
 Le Figaro Étudiant, un supplément mensuel destiné aux étudiant du journal Le Figaro,
 Le Figaro et vous, un cahier quotidien sur le monde de la culture du journal Le Figaro,
 Le Figaro littéraire, un cahier littéraire, supplément du journal Le Figaro le lundi,
 Le Figaro Magazine, un magazine généraliste, supplément du journal Le Figaro le vendredi,
 Madame Figaro, un magazine féminin, supplément du journal Le Figaro le vendredi,
 Le Figaro Patrimoine, un supplément mensuel sur le patrimoine, la culture et les monuments du journal Le Figaro,
 Le Figaro Réussir, un cahier supplément du journal Le Figaro le lundi,

 Figaro interactif, ou lefigaro.fr, division numérique du journal Le Figaro ;
 Le Talk Orange - Le Figaro, une web-émission politique française du journal Le Figaro en partenariat avec l'opérateur Orange,
 Grand prix de l'héroïne Madame Figaro, un prix littéraire organisé par le magazine Madame Figaro ;
 Le Grand Jury-RTL–Le Figaro–LCI, une célèbre émission politique de la station de radio RTL en partenariat avec la chaîne d’information LCI et le journal Le Figaro.
 , un journal satirique viennois publié de 1857 à 1919.

Patronyme 
 Figaro (~1800 – 1856), nom donné à l'esclave réunionnais qui en 1811 dénonça aux autorités la révolte que préparaient ses homologues à Saint-Leu ;
 Figaro (1809–1837), le surnom de l'écrivain espagnol Mariano José de Larra ;
 Kevin Figaro (1984 –), un joueur de basket-ball professionnel américain qui a joué en France à l'ESM de Challans puis à l'Olympique d'Antibes ;
 Alfredo Figaro (1984 –), joueur (lanceur droitier) de baseball de République dominicaine.

Faune 
 Figaro, est un genre de requins des Scyliorhinidae,
 Figaro boardmani (Whitley, 1928), est une espèce sud-australienne de requins,
 Figaro striatus (Gledhill, Last & W. T. White, 2008), est une espèce de requins du nord-est de l’Australie ;
 Elacatinus figaro, espèce de poisson de la famille des Gobiidae ;
 Prolagus figaro, une espèce fossile de lagomorphes de la famille des Prolagidae.

Voile, sport 

 Figaro Bénéteau, un monotype de bateau à voile construit par les chantiers Bénéteau,
 Figaro Cinq (1982), monotype dessiné par Jean-Marie Finot construit par Bénéteau,
 Figaro Six (1982), monotype dessiné par Jean-Jacques Herbulot construit par Bénéteau,
 Figaro I (1990), monotype dessiné par Jean-Marie Finot construit par Bénéteau,
 Figaro II (2003), monotype dessiné par Marc Lombard construit par Bénéteau ;
 Solitaire du Figaro, une course à la voile se courant sur le monotype Figaro Bénéteau créée en 1970 et organisée par le journal Le Figaro ;
 Cross du Figaro, compétition de cross-country à Paris en France, organisée par le journal Le Figaro.

Autre sens 
 Un figaro en langage populaire désigne un coiffeur, un barbier ;
 Figaro (1991), automobile du constructeur Nissan ;
 Figaró-Montmany, une commune de la province de la communauté autonome de Catalogne en Espagne ;
 Maison du Figaro, (1675) un bâtiment conçu par l'architecte Pierre Pavillon réalisé par Jean-Claude Rambot à Marseille en France

Anagramme 
Le Gorafi

Homonymie de patronyme